Имени Карла Маркса — название населённых пунктов.
 в России
 имени Карла Маркса — посёлок в Камешковском районе Владимирской области
 имени Карла Маркса — село в Кизлярском районе Дагестана
 имени Карла Маркса — село в Износковском районе Калужской области.
 имени Карла Маркса — посёлок в Энгельсском районе Саратовской области.
 в Киргизии
 имени Карла Маркса — село в Лейлекском районе Баткенской области.

См. также 
 Карла Маркса